Rejon wołodarski (obwód kijowski)
 Rejon wołodarski (obwód żytomierski)
 Rejon wołodarski (obwód doniecki)